Алфавітний список болгарських художників.

А 
  (1912-2002)
 Нікола Аврамов (1897-1945)
 Елієзер Алшех

Б

В 

 Бистра Винарова

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Болгарія
 
Б